Ostrožac je lahko:
 Ostrožac, Cazin (Bosna in Hercegovina)
 Ostrožac na Uni (Bosna in Hercegovina)
 Ostrožac, Jablanica (Bosna in Hercegovina)